

História 
 Antão do Deserto — fundador do monasticismo cristão
 Antão Gonçalves — navegador português
 Antão Gonçalves (século XVI) — navegador português
 Antão Gonçalves de Ávila — povoador dos Açores
 Antão de Almada, 7.º conde de Avranches — herói da Restauração da Independência de Portugal
 Antão Gonçalves de Faria — político e militar brasileiro

Geografia 
 João Antão — freguesia portuguesa do concelho da Guarda

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história